This Present Darkness — дебютный EP американской грув-метал группы Chimaira. Он был продан тиражом в 10000 копий, и получил внимание со стороны Roadrunner Records, который даёт группе выпустить дебютный альбом Pass out of Existence. Две песни, «Painting the White to Grey» и «Sphere», были перезаписаны для дебютного альбома, вышедшего в 2001 году.

This Present Darkness вышла наиболее грубой работой в дискографии группы. Альбом позже был перезаписан и обновлён с двумя невыпущенными ранее бонус-треками, но песня «Satan’s Wizard» была убрана. Он был выпущен 26 октября 2004 года вместе с The Dehumanizing Process.

Обложка 
Обложка представляет собой сильно искажённую фотографию барабанщика Эндольса Херрика.

Список композиций

Участники записи 
 Марк Хантер — вокал
 Роб Арнольд — гитара
 Джейсон Хэгер — гитара
 Роб Лесняк — бас-гитара (на треках 1-5)
 Эндрю Эрмлик — бас-гитара (на треках 6-7)
 Эндольс Херрик — ударные

Ссылки 

Альбомы ню-метала
Альбомы Chimaira